Montagnani ist der Familienname folgender Personen:
 Nerina Montagnani (1897–1993), italienische Schauspielerin
 Paolo Montagnani (* 1968), italienischer Volleyballspieler und -trainer
 Renzo Montagnani (1930–1997), italienischer Schauspieler